Чемпіонат Австрії 1966—1967 () — 56-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Двадцять четвертий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1966/67 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1966/67 на rsssf 

1967
Австрія
Австрія